Kolingba ist der Familienname folgender Personen:

 André Kolingba (1935–2010), zentralafrikanischer Politiker
 Désiré Kolingba (1956–2021), zentralafrikanischer Politiker